Рассыльная — название населённых пунктов в России:

 Рассыльная — деревня в Курском районе Курской области.
 Рассыльная — деревня в Кромском районе Орловской области.